Bitvy u Lepanta může označovat:

 Bitva u Lepanta (1499), osmanské vítězství v osmansko-benátských válkách
 Bitvy u Lepanta (1500), osmanské vítězství v osmansko-benátských válkách
 Bitva u Lepanta, vítězství Svaté ligy nad Osmany, nejslavnější ze tří

V místě dnešního Lepanta byla svedena bitva u Naupactus v roce 429 př. n. l.

malby
 Bitva u Lepanta (Veronese)
 Bitva u Lepanta (Vicentino) 
 Bitva u Lepanta (neznámý autor)
 The Battle of Lepanto